Snežnogorsk
 Snežnogorsk – città della Russia, situata nell'Oblast' di Murmansk, nella penisola di Kola, anche conosciuta come Murmansk-60
 Snežnogorsk –  insediamento di tipo urbano della Russia, situata nel Kraj di Krasnojarsk nella Siberia centrale.